Die Charter Consulting Windy City Open 2003 fanden vom 5. bis 8. März 2003 in Chicago, Illinois in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2002/03 und war mit 15.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Nick Taylor. Paul Price besiegte im Endspiel Grégory Gaultier mit 15:11, 15:14, 15:17 und 15:11.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Beau River einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2002/03
2003